One More Light, a Linkin Park rockegyüttes hetedik stúdióalbuma (2017)
 One More Light, a kilencedik dal a Linkin Park One More Light albumán